Sanyang steht für:

 Sanyang (Gambia), Ort in Gambia
 Sanyang (Jingshan) (三阳镇), Großgemeinde im Kreis Jingshan in der Provinz Hubei, China
 Sanyang (Pingli) (三阳镇), Großgemeinde im Kreis Pingli in der Provinz Shaanxi, China
 Sanyang (Wuzhi) (三阳乡), Gemeinde im Kreis Wuzhi in der Provinz Henan, China
 Sanyang (She) (三阳乡), Gemeinde im Kreis She (Huangshan) in der Provinz Anhui, China
 SYM Sanyang Motor, taiwanischer Fahrzeughersteller, siehe SYM (Fahrzeuge)

Sanyang ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Sanyang, gambischer Polizist
 Abdoulie Sanyang (* 1999), gambischer Fußballspieler
 Amadou Sanyang (* 1991), gambischer Fußballspieler
 Bakary Sanyang, gambischer Politiker
 Bubacarr Sanyang, gambischer Fußballspieler

 Ebrima Janko Sanyang, gambischer Politiker
 Fafa Sanyang, gambischer Politiker
 Ibrahim J. F. B. Sanyang, gambischer Politiker
 Kukoi Samba Sanyang (1952–2013), gambischer Anführer eines Putsches
 Sheriff Abba Sanyang, gambischer Politiker